Malacocis är ett släkte av skalbaggar. Malacocis ingår i familjen trädsvampborrare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädsvampborrare
Malacocis